Ушоджи — один из дардских языков. Распространён в Пакистане, провинция Хайбер-Пахтунхва, округа Кохистан и Сват. На ушоджи по данным 1992 года говорит около 2000 человек, традиционно проживающих в 12 деревнях. Язык впервые изучен лингвистами в 1989 году.

Письменность 
Применяется письменность на арабской графической основе:

Примечания 

Языки Пакистана
Дардские языки